Rukuba peut désigner :
 les Rukuba, un peuple du Nigeria
 le rukuba, leur langue, une langue bénoué-congolaise